Kenia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Kenii podczas czempionatu w Berlinie liczyła 42 zawodników. Zdobyła 11 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe, zajmując 3. miejsce w klasyfikacji medalowej oraz 4. miejsce w klasyfikacji punktowej (120 pkt.).

W mistrzostwach nie wystartowali dwaj długodystansowcy– Sammy Kitwara i Gideon Ngatuny, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach kraju na 10 000 metrów, będącymi wewnętrznymi eliminacjami do mistrzostw świata. Zostali oni wycofani ze składu reprezentacji ponieważ brali udział w komercyjnych biegach ulicznych, co było sprzeczne z warunkami postawionymi przez kenijską federację.

Medale 
 Vivian Cheruiyot –  złoty medal w biegu na 5000 m
 Linet Masai –  złoty medal w biegu na 10 000 m
 Abel Kirui –  złoty medal w biegu maratońskim
 Ezekiel Kemboi –  złoty medal w biegu na 3000 m z przeszkodami
 Alfred Kirwa Yego –  srebrny medal w biegu na 800 m
 Janeth Jepkosgei –  srebrny medal w biegu na 800 m
 Sylvia Jebiwott Kibet –  srebrny medal w biegu na 5000 m
 Emmanuel Kipchirchir Mutai –  srebrny medal w biegu maratońskim
 Richard Mateelong –  srebrny medal w biegu na 3000 m z przeszkodami
 Moses Ndiema Masai –  brązowy medal w biegu na 10 000 m
 Milcah Chemos Cheywa –  brązowy medal w biegu na 3000 m z przeszkodami

Występy reprezentantów Kenii

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Kenii